Dine Alone Records är ett indieskivbolag grundat av Alexisonfires manager Joel Carriere. Skivbolagets artister spelar, med några avvikelser, hardcore eller alternative rock.

Influenser
Dine Alone Records beskriver sina influenser så här:

Nuvarande band
The Black Lungs
Johnny Truant
Attack In Black
City and Colour
Alexisonfire (endast Switcheroo)
Moneen (endast Switcheroo)
Bedouin Soundclash
The End
The Fullblast
Casey Baker and the Buffalo Sinners
Arkells

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats
Dine Alone på MySpace.com

Kanadensiska skivbolag och skivmärken
Skivbolag och skivmärken bildade 2005